ТУ8 — тепловоз узкоколейный 8 типа и его модификации:

 ТУ8П (производится с 1988 года)
 ТУ8Г (производился в 1988-1994 гг.)
 ТУ8СПА (производится с 1993 года)